Águeda hace referencia a varios artículos:

Nombre propio 
 Águeda.
 Águeda de Catania , virgen, mártir y santa según la tradición cristiana.

Hidrografía 
 Río Águeda, afluente del Duero.
 Presa del Águeda, presa del río del mismo nombre.
 Río Águeda, afluente del río Vouga, en Portugal.

Arquitectura
 Castillo de Santa Águeda, en Menorca, España.

Divisiones administrativas 
 Mancomunidad Alto Águeda, en Salamanca.
 Santa Águeda, barrio de Málaga.

Localidades 
 Águeda
 Águeda, pedanía de Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca.
 Santa Águeda, localidad del municipio de Arenas de Iguña en Cantabria;

Pintura
 Santa Águeda, cuadro de Zurbarán.

 Folclore 
 Víspera de Santa Águeda, tradicional fiesta en la víspera del 5 de febrero en el País Vasco, España.
 Fiesta de las Águedas''', fiesta tradicional del 5 de febrero en varias zonas de España.